Adam Schaff (1913-2006), philosophe marxiste polonais.
 Albert Schaff (1885-1968), footballeur international français.
 Joseph Schaff (1906-1981), homme politique Mosellan.
 Kristofer Schaff (1992-), archer américain.
 Philip Schaff (1819-1893), théologien suisse.

Voir aussi
 
 
 Schaffen

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme lorrain